Никози (Квемо-Никози и Земо-Никози)
 Никози (платформа)